UTP:
 UTP () — неэкранированная витая пара.
 µTP — реализация протокола TCP на основе протокола UDP.
 Уридинтрифосфат (УТФ; ) —  органическое соединение, молекула которого состоит из трех остатков фосфорной кислоты и уридинового нуклеозида.